Nenana steht für:

 Nenana, eine Ortschaft in Alaska
 Nenana River, einen Fluss in Alaska
 Little Nenana River, einen Fluss in Alaska
 Nenana-Gletscher, einen Gletscher in Alaska
 Nenana Mountain, einen Berg in Alaska